Příjmení Jůza může označovat:

 Lukáš Jůza (* 1979) – český herec a spisovatel
 Michal Jůza (* 1951) – český hrnčíř, nakladatel, publicista a básník
 Miroslav Jůza (1943–2012) – československý atlet, běžec